Dynastia z Poitiers, zwana również dynastią Ranulfidów (od założyciela dynastii, Ranulfa I księcia Akwitanii) – oksytański ród możnowładczy, panujący w Akwitanii (lata 852-1204) oraz w państwach krzyżowych – księstwie Antiochii (lata 1136-1149, 1163-1268), hrabstwie Trypolisu (1187-1289), Królestwie Jerozolimskim (lata 1268-1291, tytularnie w latach 1291-1474), na Cyprze (lata 1267-1474) oraz w Królestwie Małej Armenii (lata 1342-1344 oraz 1374-1375).

Drzewo genealogiczne 

Dynastie